Гео́ргий Никола́евич Рыкова́нов (род. 9 февраля 1954  года, Вологда) — советский и российский -ядерщик, организатор науки, доктор физико-математических наук (1998), профессор.
Академик РАН (2011; член-корреспондент 2003). Герой Труда Российской Федерации (2020). Лауреат двух Государственных премий РФ (2002, 2010) и премии Правительства РФ.

Биография 
В 1969 году поступил в специализированную школу-интернат № 45 при Ленинградском государственном университете и в 1971 году окончил её. В 1977 году окончил Московский инженерно-физический институт.

С 1977 года работает во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической физики (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина), с 1995 года — начальник теоретического отделения, с 1996 года — зам. научного руководителя-начальник теоретического отделения; с 1998 года — первый заместитель директора-первый заместитель научного руководителя-начальник теоретического отделения. С 1998 года по 2012 год — директор РФЯЦ-ВНИИТФ (уволен по собственному желанию). С 31 мая 2012 года — научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ.

Научные интересы в области ядерной энергетики, разработки ядерного оружия. Труды по гидродинамике, турбулентности, детонации, физике термоядерного синтеза, физике высоких плотностей энергии, экстремальным состояниям вещества, разработке лазерных и оптоэлектронных систем. Предложил эмпирическую модель кинетики детонации низкочувствительных взрывчатых веществ. Автор более 350 научных трудов.

Участник разработки серийных образцов ядерных зарядов, стоящих на вооружении Российских вооруженных сил.

В 2003 году избран членом-корреспондентом РАН по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (секция энергетики). В 2011 году избран действительным членом РАН.

Награды 
 Герой Труда Российской Федерации (2020)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005)
 Орден Александра Невского (2015).
 Орден «Знак Почёта» (1985)
 Государственная премия Российской Федерации (2002, 2009)
 Почётный гражданин Челябинской области (2018)

Примечания

Ссылки 
 
 Чаепития в Академии: хранители ядерного щита — интервью Г. Н. Рыкованова на сайте «Правда.ру»
 Георгий Николаевич Рыкованов (к 60-летию со дня рождения) / Е. Н. Аврорин, В. В. Алексеев, В. Г. Дегтярь, Р. И. Илькаев, Г. Н. Кулипанов, Н. Н. Пономарёв-Степной, В. Е. Фортов, В. Н. Чарушин. // УФН, 184:2 (2014). С. 223–224.
 Профиль на сайте Российского атомного сообщества

Физики СССР
Физики России
Выпускники Академической гимназии СПбГУ
Выпускники МИФИ
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий
Почётные граждане Челябинской области
Почётные граждане Снежинска
Члены Российского Пагуошского комитета